Hlorpromazin, antipsihotički lek
 CPZ (gen), gen koji kodira enzim karboksipeptidazu Z